

Architettura 

 Villa Castiglia – storica villa neogotica di Ivrea in Piemonte

Geografia
 Castiglia e León – comunità autonoma della Spagna
 Castiglia-La Mancia – comunità autonoma della Spagna
 Contea di Castiglia – contea della Spagna medievale
 Regno di Castiglia e León – stato della Spagna medievale
 Vecchia Castiglia – regione storica spagnola

Persone
 Francesco Castiglia, noto come Frank Costello – mafioso italiano con cittadinanza statunitense
 George Castiglia – attore e doppiatore italiano
 Ivan Castiglia – calciatore italiano
 Luca Castiglia – calciatore italiano
 Mario Castiglia – cantante e compositore italiano
 Pietro Castiglia (1808) – politico italiano
 Pietro Castiglia (1902) – politico italiano
 Salvatore Castiglia – marinaio, diplomatico e patriota italiano